Большая Кокшага:

 Большая Кокшага — река в Кировской области и Марий Эл.
 Большая Кокшага — заповедник на территории Марий Эл.